Enric III de Luxemburg, mort el 1096, va ser comte a Luxemburg de 1086 a 1096. Era fill de Conrad I de Luxemburg, comte igualment de Luxemburg, i de Clemència d'Aquitània.

No es va casar i el va succeir el seu germà Guillem I de Luxemburg

Ascendència 
</center>

Casa de les Ardenes
Comtes de Luxemburg
Luxemburguesos